Romeu puede referirse a:

 José Romeu y Parras (1778-1812), militar español.
 Carlos Romeu Müller  (1948-2021), humorista gráfico español.
 Romeu Sescomes, segundo presidente de la Generalidad de Cataluña.
 Romeu, freguesia portuguesa del concelho de Mirandela.